Kalinowice (gromada) (powiat zamojski)
 Kalinowice Dolne (gromada) (powiat ząbkowicki)